Нижче наведено список 261 муніципалітетів департаменту Маєнн.

Маєнн
Муніципалітети департаменту Маєнн
Маєнн